Texas Ranger Division – forza di polizia del Texas (Stati Uniti d'America)
 Texas Rangers – franchigia della Major League Baseball
 Texas Rangers – gruppo di architetti statunitensi
 Texas Rangers – film del 2001 diretto da Steve Miner

Pagine correlate 
 The Texas Rangers